Höbenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Höbenbach (Gemeinde Paudorf), Teil der Gemeinde Paudorf in Niederösterreich

 Höbenbach (Fladnitz), Nebengewässer der Fladnitz